CGR-Klasse 6 steht für folgende Lokomotivklassen:

 CGR-Klasse 6 (Nr. 270–277), Baujahre 1901 und 1902
 CGR-Klasse 6 (Nr. 901–902), Baujahr 1903